Латышева — фамилия.

 Известные носительницы 
 Латышева, Александра Меликовна (род. 1976) —российская баскетболистка.
 Латышева, Валентина Яковлевна (род. 1936) — белорусский невролог, педагог, доктор медицинских наук.
 Латышева, Клавдия Яковлевна (1897-1956) — советский математик, профессор.